Money Mad est un film réalisé par D. W. Griffith et sorti en 1908 ;
 Money Mad est un film réalisé par Hobart Henley et sorti en 1918 ;
 Money Mad est un film réalisé par Frank Richardson et sorti en 1934.

Voir aussi